Aula (habitació). Als centres docents, cadascuna de les sales destinades a fer-hi classes.
 Aula (pati). Antigament era un gran pati obert al voltant del qual hi havia els estables a les cases romanes. Amb l'Imperi l'ús antic restà perdut, i el nom d'aula es va reservar al conjunt dels palaus imperials i dels edificis de la cort o àulics. Vegeu Aula Regia
 Aula (cervell). Part anterior del tercer ventricle del cervell.
 L'Aula de Música Moderna i Jazz, o simplement l'Aula, escola de música que forma part del conservatori del Liceu de Barcelona.

Referències